Spellcaster oder SpellCaster ist:
 Spellcaster (Band), US-amerikanische Heavy-Metal- und Speed-Metal-Band
 Spellcaster (Film), US-amerikanischer Spielfilm von Rafal Zielinski (1988)
 SpellCaster, Videospiel für das Sega Master System (1988)